Ekeberg kan avse
 Ekeberg (herrgård) – en herrgård i Närke, se 
Ekeberg, Oslo – en höjd och område i Nordstrand, Oslo, Norge
Ekeberg, Västra Vingåkers socken, en by i Västra Vingåkers socken, Katrineholms kommun

Personnamn
Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekeberg 407
 Ekebergh 16
Tillsammans blir detta 423 personer.

Personer med namnet Ekeberg 
 Anders Ekeberg (1655–1719), träsnidare
 Anders Gustaf Ekeberg (1767–1813), kemist
 Birger Ekeberg (1880–1968), justitieminister, hovrättspresident, riksmarskalk
 Carl Gustaf Ekeberg (1716–1784), sjöfarande och reseskildrare
 Jonas Ekeberg (född 1967), konstnär, kritiker, konstkurator

Se även
Ekeberga
Stora Ekebergs sanatorium, Skara
Ekebergparken  skulpturpark, Oslo

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn